Эдвард Джордж Гибсон () — бывший астронавт НАСА, американский пилот, инженер и физик. Совершил один космический полёт — в качестве научного сотрудника на космическом корабле «Скайлэб-4», в 1974 году установил рекорд пребывания и работы в космосе — 84 дня на орбитальной станции «Скайлэб», совершил три выхода в открытый космос.

Рождение и образование 

Родился 8 ноября 1936 года в городе Буффало, штат Нью-Йорк. Окончил среднюю школу в городе Кенмор, штат Нью-Йорк. В 1959 году окончил Университет Рочестера и получил степень бакалавра наук в области машиностроения. В 1960 году в Калифорнийском технологическом институте получил степень магистра наук в области машиностроения, а в 1964 году там же защитил диссертацию и получил степень доктора наук в области машиностроения и физики.

Профессиональная деятельность 
Начал заниматься научно-исследовательской работой в 1959 году, работая в лаборатории реактивного движения и физики Калифорнийского технологического института. До зачисления в отряд астронавтов НАСА был сотрудником Лаборатории прикладных исследований корпорации «Филко» (Philco) в Ньюпорт-Бич в Калифорнии. В 1973 году Гибсон написал книгу «The Quiet Sun», переведённую на русский язык Н. Б. Егоровой и вышедшую в 1977 году в издательстве «Мир» под названием «Спокойное Солнце».

Космическая подготовка 
27 июня 1965 года был одним из шести учёных, зачисленных в отряд астронавтов НАСА во время 4-го набора. 29 июля 1965 года приступил к лётной подготовке на самолёте T-38 на авиабазе Уилльямс в Аризоне, которую завершил в 1966 году, получив квалификацию пилота реактивных самолётов. Общий налёт составляет около 4 300 часов, из них 2 270 часов на реактивных самолётах. Входил в группу поддержки экипажа космического корабля «Аполлон-12», во время полёта корабля работал сменным оператором связи в Центре управления полётом в Хьюстоне. Участвовал в разработке и испытаниях различных элементов станции Скайлэб. Был назначен в основной экипаж третьей экспедиции на орбитальную станцию Скайлэб (программа SL-4) в качестве научного сотрудника. Первоначально программа полёта была рассчитана на 56 суток, но затем она была доведена до 84 дней.

Космический полёт 
 Скайлэб-4, с 16 ноября 1973 года по 8 февраля 1974 года в качестве научного сотрудника третьей экспедиции на станцию Скайлэб. Во время полёта выполнил три выхода в открытый космос: 22.11.1973 — продолжительностью 6 часов 33 минуты; 29.12.1973 — продолжительностью 3 часа 29 минут и 03.02.1974 — продолжительностью 5 часа 19 минут. Продолжительность полёта составила 84 дня 1 час.

Помимо огромного количества полученных экспедицией научных материалов, этот экипаж «отличился» ещё и тем, что первым в истории космонавтики встретил на орбите Новый год (в ночь с 31 декабря 1973 года на 1 января 1974 года), а также 28 декабря устроил мятеж на орбите.

Продолжительность работ в открытом космосе — 15 часов 21 минуту. Продолжительность полёта — 84 дня 1 час 15 минут. Ушёл из отряда астронавтов в июне 1977 года.

После ухода из НАСА 
После ухода из НАСА в 1974 году перешёл на должность старшего научного сотрудника «Aerospace Corporation» в Лос-Анджелесе, где, помимо прочего, занимался анализом данных о солнечной активности, полученных со станции «Скайлэб». В 1976—1977 годах работал научным консультантом в Западной Германии, участвуя в создании орбитальной лаборатории «Скайлэб». В марте 1977 года вернулся на работу в НАСА, и до ноября 1980 года работал руководителем научной подготовки кандидатов в астронавты. После окончательного ухода из НАСА несколько лет работал в компании Booz Allen Hamilton. В октябре 1990 года основал свою собственную консалтинговую компанию Gibson International Corp.

В 1977 году в московском книгоиздательстве «Мир» вышла из печати книга Эдварда Гибсона на русском языке «Спокойное Солнце», в которой в популярной форме изложены результаты многолетних исследований солнечной активности.

Награды 
Медаль «За выдающуюся службу» (НАСА) (1974) награждён лично Президентом Ричардом Никсоном, Медаль «За космический полёт», его имя внесено в Зал славы американских астронавтов.

Семья 
Жена — Джули Энн Фолк. У них четверо детей. Дочь Джаннет Линн (1960.11.09), сын Джон Эдвард (1964.05.02), дочь Джули Энн (1968.10.12) и сын Джозеф Майкл (1971.07.11). Увлечения: плавание, бег на длинные дистанции, мотоспорт и фотография.

См. также 
 Список космонавтов и астронавтов (и кандидатов).
 Список астронавтов США — участников орбитальных космических полётов.
 Хронология пилотируемых космических полётов.
 Скайлэб-4.

Примечания

Ссылки 
 Spacefacts biography of Edward G. Gibson
 

Астронавты США
Выпускники Рочестерского университета‎
Выпускники Калифорнийского технологического института